Scheiba steht für:

 Zawidów-Osiedle, Ortschaft der Stadtgemeinde Zawidów in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien

Scheiba ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Scheiba (* 1958), deutscher Fernschachspieler und -funktionär
 Matthias Scheiba (* 1958), deutscher Fußballspieler